Die Serie-A-Liga-Awards werden von der italienischen Fußballliga Serie A unter Verwendung von Berechnungen von Opta Sports und Netco Sports vergeben. Aufgeteilt werden die Auszeichnungen in jährliche und monatliche Auszeichnungen. Die jährlichen Auszeichnungen ehren die besten Spieler und den besten Trainer der abgelaufenen Spielzeit der Serie A und wurden erstmals zum Ende der Spielzeit 2018/19 vergeben. Die monatlichen Auszeichnungen ehren seit der Spielzeit 2019/20 den besten Spieler und seit der Spielzeit 2021/22 auch den besten Trainer sowie das beste Tor des jeweils abgelaufenen Monats.

Spieler der Saison 

Zur Spielzeit 2021/22 kamen neben den Auszeichnungen der Spieler auch die Auszeichnungen Trainer der Saison und Tor der Saison hinzu.

Liste der Gewinner

Rangliste nach Vereinen und Nationen

Bei gleicher Titelanzahl wird alphabetisch sortiert. Kursiv geschriebene Vereine sind derzeit nicht in der Serie A aktiv.

Spieler des Monats 
→ Hauptartikel: Spieler des Monats der Serie A

Trainer des Monats 
Seit der Spielzeit 2021/22 wird neben der Auszeichnung für die Spieler auch der Trainer des Monats ausgezeichnet. Als Grundlage dafür dienen, neben der Spielqualität der Mannschaft, auch das Verhalten und Fair-Play der Trainer während der Spiele.

Liste der Gewinner

Tor des Monats 
Seit der Spielzeit 2021/22 wird ebenfalls das Tor des Monats ausgezeichnet. Die Auszeichnung erfolgt in Kooperation mit der Handelsplattform Crypto.com. Grün markierte Tore wurden ebenfalls zum Tor der Saison ausgezeichnet.

Siehe auch 
 Spieler des Monats der Serie A
 Fußballer des Jahres (Italien)
 Liste der Nachwuchsspieler des Jahres (Italien)
 Liste der Serie-A-Torhüter des Jahres (Italien)
 Liste der Serie-A-Verteidiger des Jahres (Italien)
 Liste der Fußballtrainer des Jahres (Italien)
 Liste der Schiedsrichter des Jahres (Italien)
 Liste der Serie-A-Stürmer des Jahres (Italien)
 Liste der Mannschaften des Jahres (Italien)
 Liste der Tore des Jahres (Italien)

Weblinks 
 Spieler des Monats & Spieler der Saison
 Trainer des Monats
 Tor des Monats
 Website der Serie A

Einzelnachweise 

Sportliche Auszeichnung (Italien)
Fußball (Italien)
Serie A
Ehrung (Fußball)
Erstverleihung 2019